RPM, a Red Hat Package Manager (Red Hat csomagkezelő) rövidítése
 RPM, megszűnt kanadai zeneipari heti magazin
 rpm, angol nyelvterületen a fordulatszám/perc rövidítése